Difluorpropan ist der Name von vier isomeren chemischen Verbindungen mit der Summenformel C3H6F2.

 1,1-Difluorpropan
 1,2-Difluorpropan
 1,3-Difluorpropan
 2,2-Difluorpropan